Héctor Manuel González Ortiz – ex calciatore ecuadoriano
 Jaime González Ortiz – ex calciatore colombiano
 Juan Carlos González Ortiz – calciatore uruguaiano